Andrej Rublëv era il campione in carica, ma ha scelto di non partecipare a questa edizione del torneo.

In finale Pablo Carreño Busta ha sconfitto Filip Krajinović con il punteggio di 6-2, 6-4.

Teste di serie 

  Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)
  Pablo Carreño Busta (campione)
  Nikoloz Basilašvili (quarti di finale)
  Albert Ramos-Viñolas (secondo turno)

 Dušan Lajović (quarti di finale)
 Filip Krajinović (finale)
 Jan-Lennard Struff (primo turno)
 Benoît Paire (quarti di finale)

Wildcard 

  Daniel Altmaier (primo turno)
  Philipp Kohlschreiber (secondo turno)

 Nicola Kuhn (primo turno)
 Stefanos Tsitsipas (quarti di finale)

Qualificati 

  Carlos Taberner (secondo turno)
  Thiago Seyboth Wild (secondo turno)
  Zhang Zhizhen (primo turno)

 Maximilian Marterer (primo turno)
 Alex Molcan (secondo turno)
 Juan Pablo Varillas (secondo turno)

Lucky loser 

  Sebastian Baez (secondo turno, ritirato)

 Sumit Nagal (primo turno)

Tabellone

Parte finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 
Tabellone principale

Hamburg European Open 2021